

Забошне — присілок, Армізонський район, Тюменська область
 Забошне — присілок, Макушинський округ, Курганська область